Вулис — фамилия.
 Вулис, Абрам Зиновьевич (1928—1993) — советский писатель и литературовед.
 Вулис, Лев Абрамович (1912—1973) — учёный, доктор технических наук, профессор.